Ъ:

 Ъ — літера.
 «Ъ» — музичний альбом.